Les élections fédérales suisses de 1999 se sont déroulées le . Elles ont désigné la  depuis 1848. Elles portèrent sur le renouvellement des  du Conseil national et des  au Conseil des États. Les députés furent élus pour une durée de . 

En 1999, l’UDC abandonne son ton de parti agrarien et représente désormais la droite nationale-conservatrice. Après avoir absorbé une partie du  Parti suisse de la Liberté, celui-ci perd ses sept mandats. L'extrême droite s'effondre au profit de l'UDC. Le Conseil national comptera désormais 51 socialistes, 44 démocrates du centre (+15), 43 radicaux (-2) et 35 démocrates-chrétiens (+ 1). Le raz-de-marée de l’UDC se produit en Suisse alémanique, où ce parti gagne 14 de ses 15 nouveaux sièges.

Au Conseil des États, sur , le PSS gagna un mandat (6 au total), le PRD en gagna un (18), le PDC resta stable (15) et l'UDC gagna deux mandats (7).

Législature 1999-2003

Notes et références 

Suisse fédérales
1999
Elections fédérales
Politique en octobre 1999